Danielle es  el nombre de una persona , como Danielle Campbell.

Personas
Danielle Arciniegas, actriz colombiana
Danielle Bisutti
Danielle Bradbery, cantante de música country
Danielle Campbell
Danielle Chuchran
Danielle Colby-Cushman
Danielle Cormack
Danielle Darrieux
Danielle de Niese
Danielle Derek]
Danielle Evans
Danielle Fishel
Danielle Harold
Danielle Harris
Danielle Horvat
Danielle Licari, cantante francesa de los años 1960
Danielle Mitterrand, ex primera dama francesa
Danielle Moinet, exjugadora de fútbol americano y luchadora profesional
Danielle Panabaker
Danielle Souza
Danielle Spencer
Danielle Steel, escritora
Danielle Trussoni

Personajes ficticios
Danielle Bowden
Danielle Jones
Danielle Moonstar, superheroína
Danielle Rousseau